Кім Хо Кон (,  26 березня 1951, Тхон'ен) — південнокорейський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Тренер року в Азії (2012).

Клубна кар'єра 
Народився 26 березня 1951 року в місті Тхон'ен. Виступав за футбольну команду Комерційного банку та Університету Йонсе, після чого у 1975—1976 роках проходив військову службу, виступаючи за футбольну команду Сухопутних військ Республіки Корея.

1976 року перейшов до клубу «Сеул Траст Банк», за який відіграв 7 сезонів.  Завершив кар'єру футболіста виступами за команду у 1982 році.

Виступи за збірну 
12 листопада 1971 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Південної Кореї в грі Кубка Короля проти Індонезії (1:1).

У складі збірної був учасником Кубка Азії 1972 року у Таїланді, де зіграв у всіх чотирьох матчах і разом з командою здобув «срібло». Згодом Кім виграв з командою Азійські ігри 1978 року, будучи капітаном команди.

Загалом протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 9 років, провів у її формі 124 матчі, забивши 5 голів.

Кар'єра тренера
Розпочав тренерську кар'єру як асистент головного тренера, допомагаючи Кім Джон Наму у збірній Південної Кореї, а також Мун Юн Сіку у «Ульсан Хьонде».

Самостійну кар'єру тренера розпочав 1993 року, очоливши футбольну команду рідного Університету Йонсе, де працював до 1999 року, після чого у 2000–2002 роках тренував «Пусан Ай Конс».

2002 року після відходу Гуса Гіддінка недовго був виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної Південної Кореї, після чого очолив олімпійську збірну, з якою кваліфікувався на Олімпійські ігри 2004 року у Греції, дійшовши там з командою до чвертьфіналу.

Останнім місцем тренерської роботи був клуб «Ульсан Хьонде», головним тренером команди якого Кім Хо Кон був з 2008 по 2013 рік. У 2012 році він виграв з командою Лігу чемпіонів АФК, за що був названий тренером року в Азії.

Титули і досягнення

Як гравця 
 Срібний призер Кубка Азії: 1972
 Переможець Азійських ігор: 1978

Як тренера 
 Переможець Ліги чемпіонів АФК (1):
 «Ульсан Хьонде»: 2012

Статистика виступів

Статистика виступів за збірну

Примітки

Посилання 
 
 

південнокорейські футболісти
південнокорейські футбольні тренери
Гравці збірної Південної Кореї з футболу
Гравці кубка Азії з футболу 1972
Тренери збірної Південної Кореї з футболу
Тренери ФК «Ульсан Хьонде»
Тренери олімпійської збірної Південної Кореї з футболу
Тренери ФК «Пусан Ай Парк»
Футболісти, які зіграли 100 і більше матчів за збірну